Расно — топоним в Белоруссии:
 Расно — агрогородок в Каменецком районе Брестской области.
 Расно — агрогородок в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Расно — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Расно — озеро в Витебской области.